«Основно́й инсти́нкт» () — эротический триллер 1992 года, поставленный режиссёром Полом Верховеном. В главных ролях снялись актёры Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Главный герой детектив Ник Каррэн (Майкл Дуглас) ведет расследование жестокого убийства богатого артиста, рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой — загадочной писательницей Кэтрин Трамелл (Шэрон Стоун).

Сюжет 
Сан-Франциско. Детектив Ник Каррэн недавно случайно застрелил двух туристов. Чтобы перебороть алкогольную и никотиновую зависимости и доказать свою вменяемость, он посещает консультации полицейского психолога доктора Бет Гарнер, с которой у него когда-то был роман.

Параллельно с этим он вместе с напарником Гасом расследует убийство рок-звезды Джонни Боза, которого жестоко зарезали ножом для колки льда во время секса. Единственным подозреваемым Ника является бисексуальная подруга Боза, автор детективов Кэтрин Трамелл, которая в прошлом написала роман, описывающий схожее преступление. Выходит, что либо Кэтрин является убийцей, либо кто-то пытается подставить её. Кэтрин не хочет сотрудничать со следствием, насмехается, курит и обнажает себя на допросе. У неё есть алиби и она успешно проходит тест на детекторе лжи. Ник выясняет, что у Кэтрин было много друзей-убийц, включая её подругу Рокси, которая убила двух своих младших братьев, когда ей было 16 лет.

На встрече с Ником Кэтрин задает много неуместных вопросов об инциденте с туристами и он понимает, что она каким-то образом прочитала его психологическую карту. Надавив на Бет, он узнает, что она передала его психологическую карту его шефу, Марти Нильсону, который угрожал ей, что уволит Ника. Вскоре Нильсона убивают, и Ник становится главным подозреваемым в его убийстве. Его отстраняют от дела.

Ник и Кэтрин начинают страстный роман. Рокси, завидуя Нику, из ревности пытается сбить его на машине Кэтрин, но погибает сама. Кэтрин скорбит о смерти Рокси и рассказывает Нику о Лизе Хоберман, девушке, которая была её любовницей в годы студенчества. Девушка стала одержима ею, и отношения пришлось прервать. Ник предполагает, что Кэтрин, возможно, не убивала Боза, и начинает искать данные на Хоберман. Выясняется, что Бет Гарнер и есть Лиза Хоберман. Бет признает свою связь с Кэтрин, но утверждает, что всё было наоборот и это Кэтрин стала одержимой ею. Также Ник узнаёт, что муж Бет был застрелен много лет назад, а его убийца не найден.

Наткнувшись на последние страницы новой книги Кэтрин, Ник узнает, что вымышленный детектив находит тело своего напарника в лифте, после чего Кэтрин разрывает отношения с Ником. Позже Ник со своим напарником едет в офис на встречу с соседкой Кэтрин по комнате из колледжа, чтобы выяснить, что на самом деле произошло между Кэтрин и Бет. Ник ждет в машине, так как отстранён от дела, но после того как Гас входит в здание, понимает, что происходит, и бежит спасать напарника. В это время неизвестный человек в темном плаще с капюшоном убивает Гаса ножом для колки льда. Ник находит тело Гаса в обстановке, похожей на описанную в книге. Он бросается на поиски преступника, но встречает в коридоре Бет, которая объясняет, что получила сообщение о встрече с Гасом. Ник подозревает, что она убила Гаса и, полагая, что она тянется к оружию, стреляет в неё, но обнаруживает, что Бет только теребила украшение на своей цепочке для ключей.

В квартире Бет полиция находит доказательства её виновности в убийствах Боза, Морана и её собственного мужа, а также фотографии и вырезки из газет с Кэтрин. Ник смущен и удручен, он возвращается в свою квартиру, где Кэтрин встречает его и они занимаются сексом. Пока они обсуждают свое будущее, под кроватью оказывается нож для колки льда.

Судьба Ника Каррена и личность истинного убийцы Джонни Боза, Марти Нильсона и Гаса Морана остаются нераскрытыми''.

В ролях

Производство 
Кинокомпании изначально проявили огромный интерес к сценарию Эстерхаза и соревновались за право приобрести его, предлагая все большую и большую цену. В результате права выкупила небольшая фирма «Carolco» за 4 млн долларов.

Позднее Верховен признавал, что Шэрон Стоун «блистала в этой картине, была её настоящим открытием», однако он видел в этом заслугу Майкла Дугласа: «Все так и было, но произошло это именно благодаря Майклу, его силе, харизме, его щедрости». Верховен утверждал: «Шэрон сыграла отлично, потому что очень уважала Дугласа. Даже, пожалуй, боялась его. Ведь он был большой звездой. Я сразу понял, что рядом с ней в кадре должен быть тот, кого она уважает. Если она не уважает партнера – ничего не получится».

О производственном процессе был снят документальный фильм «Внутри „Основного инстинкта“» ().

Восприятие 
Фильм вызвал большой резонанс и хорошо окупился в прокате. Кинокритики в большинстве своём хорошо оценили фильм. Однако самые известные кинокритики США Роджер Эберт и Дэйв Кер отзывались о фильме негативно.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1992 года
Фильмы Франции 1992 года
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Франции
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы на тематику женской бисексуальности
Споры о фильмах ЛГБТ-тематики
Феминистские фильмы
Неонуар
Фильмы о писателях
Фильмы о Сан-Франциско
Фильмы Carolco Pictures
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы StudioCanal